Milos Raonic era o atual campeão, mas preferiu competir em Brisbane. Janko Tipsarević conquistou o título, derrotando Roberto Bautista-Agut 3–6, 6–1, 6–3 na final.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Tomáš Berdych (Quartas de final)
 Janko Tipsarević (Campeão)
 Marin Čilić (Quartas de final)
 Stanislas Wawrinka (Quartas de final)

<li>  Benoît Paire (Semifinais)
<li>  Robin Haase (Segunda rodada)
<li>  Lu Yen-hsun ''(Primeira rodada)
<li>  Go Soeda ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Ruben Bemelmans (Qualifcado)
  Philipp Petzschner (Segunda rodada, se retirou devido a uma lesão no joelho)
  Yūichi Sugita (Primeira rodada)
  Kenny de Schepper (Qualicador)

<li> Rajeev Ram (Qualificado)
<li> Cedrik-Marcel Stebe (Qualificado)
<li> James Ward (Qualificador)
<li> Yang Tsung-hua (Primeira rodada)

Qualificados

  Ruben Bemelmans
  Cedrik-Marcel Stebe

<li>  Prakash Amritraj
<li>  Rajeev Ram

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S